Wielopol puede hacer referencia a:

 Nombre polaco de Vělopolí en la República Checa.
 Wielopole, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Wielopole, condado de Dąbrowa, en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Wielopole, condado de Nowy Sącz, en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Wielopole, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Wielopole, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).
 Wielopole, Tarnobrzeg.
 Wielopole, Rybnik, en Voivodato de Silesia (sur de Polonia).

Enlaces externos